«Asesino», «asesina» y sus plurales pueden referirse a:

 quien comete un asesinato, especialmente si lo hace con alevosía; vocablo del árabe ḥaššāšīn, que significa «adictos al cáñamo indio».

Sus variantes:
 Asesino a sueldo, que actúa para obtener beneficios normalmente económicos, también son llamados sicarios.
 Asesino en masa, que actúa generalmente una sola vez, con el objetivo de acabar con una alta cantidad de personas y la mayoría de las veces también consigo mismo.
 Asesino en serie, que actúa de forma metódica siguiendo ciertos patrones.
 Yakuza: asesino de la mafia japonesa.

Cine 
Asesino
 Asesino (Tueur à gages) (1998), película dirigida por Darezhan Omirbayev.
 Asesino (Control) (2004), película dirigida por Tim Hunter.
El asesino
 El asesino (Venetian Bird) (1952), película dirigida por  Ralph Thomas.
 El asesino (L'assassino) (1961), película dirigida por Elio Petri.
 El asesino (Da ci ke) (1967), película dirigida por Cheh Chang.
 El asesino (1983), película dirigida por Federico Curiel.
 El asesino (Dip huet seung hung) (1989), película dirigida por John Woo.
 El asesino (War) (2007), película dirigida por Philip G. Atwell.
La asesina
 La asesina (Point of No Return) (1993), película dirigida por John Badham.
Asesinos
 Asesinos (The Killers) (1946), película dirigida por Robert Siodmak.
 Asesinos (Mãos Sangrentas) (1955), película dirigida por Carlos Hugo Christensen.
 Asesinos (The Killers) (1964), película dirigida por Don Siegel.
 Asesinos (Assassins) (1995), película dirigida por Richard Donner.
Los asesinos
 Los asesinos (1927), cuento de Ernest Hemingway.
 Los asesinos (1946), película dirigida por Robert Siodmak.
 Los asesinos (1968), película dirigida por Jaime Salvador.

Música 
 Asesino, grupo de música de estilo deathgrind.

Libros
Los asesinos, libro de Harry J. Anslinger, director del Buró Federal de Narcóticos y Drogas Peligrosas (FBNDD), publicado como propaganda contra la marihuana.

Miscelánea 
 Asesino, tipo de juego de rol en vivo, al que a veces se designa con el anglicismo killer por influencia de un juego estadounidense publicado en 1982 por la editorial Steve Jackson Games, que renovó su popularidad en Europa.